Als Baureihe VT 85.9 reihte die Deutsche Bundesbahn (DB) insgesamt sechs Triebwagen verschiedener Bauarten ein. Es waren:
 VT 85 900: DR 750
 VT 85 901–904: DR 751 bis 754
 VT 85 905: DR 766

VT 085.9
Verbrennungsmotortriebwagen
Schienenfahrzeug (Spurweite 1435 mm)